Lorzendorf ist der deutsche Name von:

 Wawrzeńczyce, Ortschaft in der Gmina Mietków, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen 
 Woskowice Małe, Ortschaft in der Gmina Namysłów, Woiwodschaft Oppeln, Polen